

Cinema 
Dedication – film del 2007 diretto da Justin Theroux

Musica 
Dedication – album di Herbie Hancock del 1974
Dedication – album dei Bay City Rollers del 1976
Dedication – singolo dei Bay City Rollers del 1976, dall'album omonimo
Dedication – album di Gary U.S. Bonds del 1981 
Dedication: The Very Best of Thin Lizzy – album di Thin Lizzy del 1991
Dedication – album dei Product del 1998 
Dedication – album dei Raised Fist del 2002
Dedication – mixtape di Chief Keef del 2017

Televisione 
 Il veterano disabile (Dedication) – episodio della prima stagione di The Unit